En la mitología griega hay autores que distinguen dos personajes distintos llamados Céfalo. Otros atribuyen a un mismo personaje diferentes versiones de episodios míticos. 

 Céfalo, un ateniense hijo de Hermes y Herse.
 Céfalo, un eolio hijo de Deyoneo, rey de la Fócide, y Diomede.

Céfalo es también el nombre de varios personajes históricos:

 Céfalo, un siracusano del siglo V a. C., padre del orador Lisias, del filósofo Polemarco y de Eutidemo. En La República de Platón, Céfalo invita a Sócrates a participar de la fiesta y la conversación en nombre de la diosa Bendis.
 Céfalo, orador ateniense en la época de los Treinta Tiranos.
 Céfalo, un moloso que se alineó con Perseo en la tercera guerra macedónica.

Céfalo, es también el nombre de un título del Imperio bizantino

Referencias